Конвой Рабаул – Палау (03.06.43 – 11.06.43) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у червні 1943-го. 

Конвой сформували для проведення групи транспортів із Рабаулу – розташованої на острові Нова Британія головної бази японців у архіпелазі Бісмарка, з якої вони провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Пунктом призначення при цьому був важливий транспортний хаб Палау у західній частині Каролінських островів. До складу конвою увійшли транспорти Кенрю-Мару, Самаранг-Мару, Дайнічі-Мару (Dainichi Maru), Генмей-Мару, Глазго-Мару та Нагано-Мару. Відомо, що ескортування забезпечував мисиливець за підводними човнами CH-22. 

3 червня 1943-го судна вийшли із Рабаулу та попрямували на північний захід. В цей період ворожа авіація ще не атакувала комунікації до архіпелагу Бісмарка, проте на них традиційно патрулювали підводні човни. Втім, на цей раз конвой зміг пройти без втрат та 11 червня прибув до Палау.

Примітки 

Рабаул 6